

Бігфорк — місто, штат Міннесота
 Бігфорк — переписна місцевість, штат Монтана